Ristovski (en macédonien : Ристовски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Borko Ristovski (né en 1982), joueur de handball macédonien ;
  (1956–2007), claviériste serbe ;
 Lazar Ristovski (né en 1952), acteur, réalisateur, producteur et écrivain serbe ;
 Stefan Ristovski (né en 1992), footballeur macédonien.

Notes et références